

Geografia 
 Javůrek – comune del distretto di Brno-venkov, Moravia Meridionale, Repubblica Ceca

Persone 
 Jan Javůrek – calciatore ceco, difensore
 Józef Javurek – pianista, direttore d'orchestra e compositore boemo
 Karel Javůrek – pittore ceco